Ко́рдус (), также Корд:
 Валерий Кордус (1515—1544) — немецкий естествоиспытатель.
 Эвриций Кордус (наст. имя — Генрих Ритце, 1486—1535) — немецкий гуманист и естествоиспытатель, отец Валерия Кордуса.